Niemcy:
 Seeburg – dzielnica Bad Urach
 Seeburg – dzielnica gminy Seegebiet Mansfelder Land w powiecie Mansfeld-Südharz, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt
 Seeburg – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga

Dawna nazwa miejscowości w Polsce:
 Jeziorany

Osoby:
 Wichmann von Seeburg – biskup